Klubowy Puchar WAFU (fr. Coupe de l'UFOA, znany również jako Coupe Général Eyadéma) – coroczne klubowe rozgrywki piłkarskie dla przeważnie wicemistrzów krajowych Afryki Zachodniej organizowane przez WAFU (ang. WAFU - West African Football Union, fr. UFOA - Union des Fédérations Ouest-Africaines de Football) w latach 1977-2011.

Historia 
Zapoczątkowany został w roku 1977 przez WAFU jako Coupe de l'UFOA. Pierwszym zwycięzcą został Stade d’Abidjan.

W rozgrywkach najpierw drużyny walczyły w eliminacjach, a potem czwórka najlepszych zespołów systemem pucharowym wyłoniła mistrza.

W edycji 2000 roku zostały rozegrane pierwsze mecze turnieju, ale turniej został odwołany przed finałem, głównie z powodów finansowych. Chociaż intencją CAF było zastąpić klubowy turniej corocznymi międzypaństwowymi rozgrywkami o Puchar Narodów CSSA, który do 2000 nie był regularnie rozgrywany.

Turniej został reaktywowany w 2009 roku dla najlepszych zespołów z krajów członkowskich WAFU, które nie kwalifikowały się do Ligi Mistrzów CAF lub Pucharu Konfederacji CAF. Ale już w 2011 odbyła się ostatnia edycja, po czym rozgrywki zostały przerwane.

Finały

Klasyfikacja medalowa

Osiągnięcia krajowe

Przypisy

Bibliografia 
 Klubowy Puchar WAFU w serwisie RSSSF 

Rozgrywki klubowe CAF